Натуральне число 933
 933 рік до нашої ери
 933 рік нашої ери